Oom Paul (Neerkant) - windmolen in Neerkant
 Oom Paul Dam - stuwdam in Australië